Kota Ueda (Ōme, 9 de maio de 1986) é um futebolista profissional japonês, meio campista, milita no Júbilo Iwata.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Júbilo Iwata